PZB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Oribi, Pietermaritzburg, Sudafrica